Vernay (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Rhône
 Vernay (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg